Die Damallsvenskan 1999 war die 12. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 17. April und dem 10. Oktober 1999 statt. Zum bisher letzten Mal wurde der Meister in einer Play-off-Runde ermittelt.

Älvsjö AIK wurde zum fünften Mal in Folge und zum bisher letzten Mal Meister. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Luiza Pendyk von Malmö FF mit 29 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Play-off-Runde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Statistik 
558 Tore fielen in den 137 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 4,07. Der Zuschauerschnitt lag bei 287.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 1999